Рукометна репрезентација Бахреина је рукометни тим који представља Бахреин на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Бахреина.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре 
Није учествовала

Светска првенства 
 1938. до 2009. - Није учествовала
 2011. - 23. место

Азијска првенства 
 1977. - 6. место
 1979. - Није учествовала
 1983. - 4. место
 1987. - 5. место
 1989. - Није учествовала
 1991. - 5. место
 1995. -  3. место
 2000. - Није учествовала
 2002. - 7. место
 2004. - 4. место
 2006. - 6. место
 2008. - 10. место
 2010. -  2. место

Азијске игре 
 1982. : 7. место
 2002. : 6. место
 2006. : 7. место
 2010. : 6. место

Тренутни састав 
 Састав на СП 2011.

Селектор: Бадер Мирза 

Б
Р
Репрезентације Бахреина